Treća hrvatska rukometna liga predstavlja četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2016./17., te se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 Premijer liga 2016./17.
 1. HRL 2016./17.
 2. HRL 2016./17.
 Hrvatski kup 2016./17.

Izvori 
 3hrl-istok.com
 hrs.hr, glasnici 3. HRL Istok Muški - Glasnik 22 - **Završni glasnik** - sezona 2016./17. , objavljeno 9. svibnja 2017., preuzeto 15. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Istok Muški 2016./17., pristupljeno 15. svibnja 2017.
 3hrl-istok.com, Arhiva glasnika, pristupljeno 15. svibnja 2017.
 hrs.hr, glasnici 3. HRL Jug Muški - Glasnik br. 18 2016./17. , objavljeno 24. travnja 2017., preuzeto 4. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Jug Muški 2016./17., pristupljeno 4. svibnja 2017.
 hrs.hr, 3. HRL Sjever Muški - Glasnik br. 26 - sezona 2016./17. , objavljeno 8. svibnja 2017.,  preuzeto 15. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Sjever Muški 2016./17., pristupljeno 15. svibnja 2017.
 hrs.hr, 3. HRL Središte Muški - Glasnik 34 sezona 2016./2017. , objavljeno 8. svibnja 2017., preuzeto 15. svibnja 2017. 
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Središte Muški 2016./17., pristupljeno 15. svibnja 2017.
 hrs.hr, 3. HRL Zapad Muški - Glasnik br. 26 - sezona 2016-2017 ,  objavljeno 11. svibnja 2017.,  preuzeto 15. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Zapad Muški 2016./17., pristupljeno 15. svibnja 2017.

2016-17
m-3